Винко Подгоршек је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1964. || Не плачи, Петре || Немачки војник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1973. || Бегунац || Запорник
|-
| 1976. || Идеалиста || /
|-
| 1978. || Прослава пролећа || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Расељено лице || /
|-
| 1982. || Десети брат || Фармер Миха
|-
| 1986. || Време без бајки || /
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|-
| 1988. || -{P.S. Post Scriptum}- || Старац
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци